Vánoční příběh může být:

příběh Vánoc respektive vánoční příběh (něco, co se událo v době Vánoc)
Vánoční příběh (film, 1996), americký televizní film z roku 1996
Vánoční příběh (film, 2002), americký televizní film z roku 2002
Vánoční příběh (film, 2008), francouzský film z roku 2008
Vánoční příběh (film, 2022), český film z roku 2022
Kráska a zvíře: vánoční příběh – americký animovaný film z roku 1999 
Louskáček - Vánoční příběh, netradiční zpracování baletu Louskáček
stejnojmenná píseň písničkáře Záviše